UPC может означать:

 Universal Product Code — формат штрихкода;
 Unified Parallel C — параллельное расширения языка программирования Си;
 UPC-Арена — стадион в Австрии;
 Union des Populations du Cameroun — политическая партия Камеруна.
 Union du peuple corse — политическая партия Корсики.